Михаил Львович Ордовский (род. , Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, актёр.

Биография 
Режиссёр-постановщик и сценарист М. Л. Ордовский родился в Ленинграде 8 июня 1941 года.

В 1964 году окончил Ленинградский электротехнический институт.В 1973 — режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская — Л. В. Кулешова).

С 1972 года — режиссёр-постановщик киностудии «Ленфильм».

Общественная позиция 
В марте 2014 г. подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку Украины.

В июле 2018 поддержал открытое письмо украинских деятелей культуры к заключенному в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Фильмография

Режиссёр-постановщик 
  — Возвращённый год (короткометражный)
  — Житейское дело (киноальманах, новелла 3 «Житейское дело»)
  — Случайные пассажиры
  — Путешествие в Кавказские горы
  — Каждый десятый
  — Сказание о храбром Хочбаре (совместно с Асхабом Абакаровым)
  — Кто ты такой? (документальный)

Сценарист 
  — Возвращённый год (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Михаил Ордовский)

Роли в кино 
  — Хозяин — эпизод
  — Пространство для манёвра — сотрудник конструкторского бюро
  — Иван Бабушкин — эпизод во 2-й серии

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт документального фильма "Русский корпус. Свидетельства"

Примечания 

Персоналии:Ленфильм
Выпускники ВГИКа
Режиссёры-постановщики XX века
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза